В одиночному розряді тенісного турніру Barnett Banks Classic Miami 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Мелвілл 4-6, 6-1, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Біллі Джин Кінг (2-ге коло)
 Маргарет Корт (переможецьssa)
 Розмарі Казалс (півфінал)
 Керрі Мелвілл (фінал)

 Відсутня
 Бетті Стеве (1-ше коло)
 Відсутня
 Франсуаза Дюрр (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Barnett Banks Classic Miami